Ebenhof ist der Ortsname von

 Ebenhof (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ebenhof (Gemeinde Edlitz), Rotte der Marktgemeinde Edlitz, Niederösterreich
 Ebenhof (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ebenhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ebenhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Ebenhof (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ebenhof (Rügland), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ebenhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Ebenhof  ist der Familienname folgender Personen:
 Philipp Weber von Ebenhof (1818–1900), österreichischer Beamter und Politiker

Siehe auch:
 Ebenhofen